John Newcombe e Tony Roche hanno battuto in finale Ross Case e Geoff Masters 7-6, 6-4.

Teste di serie

 John Newcombe /  Tony Roche (campioni)
 Ross Case /  Geoff Masters (finale)
 Bob Carmichael /  Ken Rosewall (semifinali)
 Charlie Pasarell /  Stan Smith (semifinali)

 Ray Ruffels /  Allan Stone (primo turno)
 Dick Crealy /  Phil Dent (quarti di finale)
 Malcolm Anderson /  Colin Dibley (quarti di finale)
 Syd Ball /  Kim Warwick (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1976